Modena (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Modena (provincie), een Italiaanse provincie
Modena (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Modena FC, een Italiaanse voetbalclub 
Hertogdom Modena en Reggio (kortweg: Modena), een historisch land in het hedendaagse Italië

Personen met de achternaam Modena
Stefano Modena, een Italiaanse autocoureur